Мохау (Саксония) — коммуна в Германии, в земле Саксония. 
 Мохау (Флеминг) — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.